Герб муниципального образования сельское поселение «Хатылинский наслег» Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Хатылинского наслежного Совета № 60 от 13 апреля 2009 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 6611.

Описание герба 
«В зелёном поле с волнистой лазоревой тонко окаймлённой серебром оконечностью пять золотых квадратных ромбов: четыре больших и один малый, сложенных крестообразно (малый посередине и соприкасается каждым своим углом с одним углом одного из больших)».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания 

Гербы Якутии